Badorek ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Badorek (* 1952), deutsche Handballspielerin
 Walter Badorek (1906–1971), deutscher Fußballspieler
 Wilfried Badorek (* um 1936), deutscher Opernsänger (Tenor)